Денёв (, ) — французская фамилия. Известные носители:

 Денёв, Катрин (род. 1943) — французская актриса.
 Денёв, Пол (род. 1961) — вице-президент компании Apple по специальным проектам, бывший CEO модного дома Yves Saint Laurent.
 Денев, Стефан (род. 1971) — французский дирижёр.
 Симоно, Рене (Жанна Рене Денёв, 1911—2021) — французская актриса и певица.

См. также 
 Деневр — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.
 Денёвр — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.